Breitenstein – dawna nazwamiejscowości Dobino w powiecie wałeckim w Polsce
 Breitenstein – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Neunkirchen

Osoby 
 Emil Breitenstein – niemiecki polityk
 Johannes Breitenstein – niemiecki piłkarz
 Marco Breitenstein – niemiecki muzyk
 Rolf Breitenstein – niemiecki pisarz

Zobacz też 
 Breidenstein